M.I.U. Album — двадцать второй студийный альбом американской рок-группы The Beach Boys. Пластинка вышла в октябре 1978 года на Brother Records и заняла 151-е место в американском хит-параде журнала Billboard.

Обзор 
Название альбома отдаёт дань месту записи — Международному университету Махариши в Ферфилде (шт. Айова). Ко времени работы над альбомом психическое состояние Брайана Уилсона ухудшилось, и продюсерами альбома выступили гитарист группы Алан Джардин и композитор Рон Альтбах. Этим альбомом The Beach Boys выполнили свои контрактные обязательства перед Warner Brothers — дистрибьютора их собственного лейбла — Brother Records.

M.I.U. Album включает две кавер-версии, ставшие также единственными синглами с альбома: «Peggy Sue» Бадди Холли и «Come Go with Me» дуап-группы The Del-Vikings — оба оригинала вышли в 1957 году. Сингл «Peggy Sue» занял 59-е место, а «Come Go with Me», выйдя в 1981 году в качестве ведущего сингла со сборника Ten Years of Harmony — 18-е.

Критики холодно встретили альбом, считая музыку и тематику песен вымученной. Том Карсон писал в журнале Rolling Stone: «На протяжении всего альбома вялая игра и пение обладают оттенком некой меланхолии, словно The Beach Boys и сами понимают, что они выросли из такого рода подростковой фантазии, но не знают, куда им ещё идти». Альбом также ожидал провал с коммерческой точки зрения, дойдя лишь до 151-го места в хит-параде.

Список композиций 

В 2000 году альбом был переиздан на одном компакт-диске вместе со следующим альбомом L.A. (Light Album).

Участники записи 
The Beach Boys

 Алан Джардин — вокал, гитара, бас-гитара, вокальные аранжировки
 Майк Лав — вокал
 Карл Уилсон — вокал, гитара
 Брайан Уилсон — вокал, фортепиано, вокальные аранжировки
 Деннис Уилсон — вокал, барабаны (B4, A3, A2, A5)

Альбомные синглы 
 Peggy Sue / Hey Little Tomboy (Brother 1394; 28 августа 1978; № 59)
 Come Go with Me / Don’t Go Near the Water (Brother/Caribou ZS4 02633; 2 ноября 1981; № 18)

Примечания 

Альбомы The Beach Boys
Альбомы Brother Records